Cable steht für:
 eine aus England stammende Rockband, siehe Cable (Band)
 einen Charakter aus der Comicreihe X-Men

Personen:
 Benjamin T. Cable (1853–1923), US-amerikanischer Politiker
 Eric Grant Cable (1887–1970), britischer Diplomat
 George Washington Cable (1844–1925), US-amerikanischer Schriftsteller
 Howard Cable (1920–2016), kanadischer Dirigent, Arrangeur und Komponist
 James Cable (1920–2001), britischer Offizier, Diplomat und Marinehistoriker
 John L. Cable (1884–1971), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Cable (1801–1880), US-amerikanischer Politiker
 Mildred Cable (1878–1952), englische Missionarin der China-Inland-Mission
 Tom Cable (* 1964) US-amerikanischer Footballtrainer
 Vince Cable (* 1943), britischer Politiker 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cable (Illinois)
 Cable (Kalifornien)
 Cable (Minnesota)
 Cable (Ohio)
 Cable (Wisconsin), im Bayfield County
 Cable (Town, Bayfield County), Town(ship) in Wisconsin
 Cable Hollow (Pennsylvania)

im NRHP gelistete Objekte:
 Cable Creek Bridge, in Springdale, Utah, ID-Nr. 96000053
 Cable House and Station, in Sitka, Alaska, ID-Nr. 79000412
 Cable Mountain Draw Works, in Springdale, Utah, ID-Nr. 78000281
 Cable Park Historic District, in Sandusky, Ohio, ID-Nr. 87002506
 Cable Station Ruins, in Agat, GU, ID-Nr. 79003742

Siehe auch:
 Cabel (Begriffsklärung)
 Kabel (Begriffsklärung)
 Kable